Александр Степанович Контоев () — белорусский и российский борец вольного стиля, бронзовый призёр чемпионата мира (2001) и чемпионатов Европы (2002, 2005, 2013), чемпион России (2002).

До 2006 года выступал за Россию. Тренировался у Ивана Сивцева.

Награды и звания 
 Лауреат Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени А. Е. Кулаковского (2001).
 Почётный гражданин Горного улуса.

Примечания

Ссылки 
 
 Kontoev, Alexander (BLR)
 Александр Контоев на wrestsakha.ru

Борцы Белоруссии
Чемпионы России по вольной борьбе
Почётные граждане Горного улуса
Лауреаты премии имени А. Е. Кулаковского